Натуральне число 2091
 2091 рік до нашої ери
 2091 рік нашої ери